Каменское муниципальное образование в России (городское или сельское поселение)

Архангельская область 

 Каменское сельское поселение — в составе Мезенского района, до 2021 года городское поселение.

Брянская область 
 Каменское сельское поселение — в составе Стародубского района. Упразднено в 2020 году в связи с преобразованием района в муниципальный округ.

Бурятия 
 Каменское городское поселение — в составе Кабанского района.

Волгоградская область 
 Каменское сельское поселение — в составе Городищенского района.

Вологодская область 
 Каменское муниципальное образование — упразднённое в 2013 году сельское поселение в Грязовецком районе.

Воронежская область 
 Каменское городское поселение — в составе Каменского района.

Ивановская область 
 Каменское городское поселение — в составе Вичугского района.

Иркутская область 
 Каменское муниципальное образование — сельское поселение в Нижнеудинском районе.
 Каменское муниципальное образование — сельское поселение в Чунском районе.
 Муниципальное образование «Каменка» — сельское поселение в Боханском районе.

Калининградская область 
 Каменское сельское поселение — в составе Черняховского района. Упразднено в 2016 году в связи с преобразованием района в городской округ.

Кемеровская область 
 Каменское сельское поселение — в составе Крапивинского района. Упразднено в 2019 году в связи с преобразованием района в муниципальный округ.

Мордовия 
 Каменское сельское поселение — в составе Атюрьевского района. Упразднено в 2019 году, объединено с Атюрьевским сельским поселением.
 Каменское сельское поселение — в составе Атяшевского района. Упразднено в 2019 году, объединено с Кощловским сельским поселением.

Саратовская область 
 Каменское муниципальное образование — городское поселение в Красноармейском районе.
 Каменское муниципальное образование — сельское поселение в Турковском районе. Упразднено в 2018 году, объединено с Рязанским муниципальным образованием (сельским поселением).

Смоленская область 
 Каменское сельское поселение — в составе Кардымовского района.

Тверская область 
 Каменское сельское поселение — в составе Максатихинского района. Упразднено в 2014 году, объединено с Малышевским сельским поселением.

Тюменская область 
 Каменское муниципальное образование — сельское поселение в Тюменском районе.

Удмуртия 
 Каменское — сельское поселение в составе Граховского района. Упразднено в 2021 году в связи с преобразованием района в муниципальный округ.
 Каменское — сельское поселение в составе Завьяловского района. Упразднено в 2021 году в связи с преобразованием района в муниципальный округ.

Челябинская область 
 Каменское сельское поселение — в составе Увельского района.

См. также 
 Каменский сельсовет
 Село Каменское (сельское поселение)